Calevoet steht für:
 einen südwestlichen Ortsteil der belgischen Gemeinde Uccle/Ukkel
 den Asteroiden (12341) Calevoet